La communauté d'agglomération Têt Méditerranée est une ancienne communauté d'agglomération française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.

Elle a été remplacée par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée en 2003.

Les communes 

La communauté d'agglomération Têt Méditerranée a regroupé jusqu'à 17 communes :
 Baho
 Bompas
 Canet-en-Roussillon
 Canohès
 Perpignan
 Peyrestortes
 Pézilla-la-Rivière
 Pollestres
 Sainte-Marie-la-Mer
 Saint-Estève
 Saint-Féliu-d'Avall
 Saint-Nazaire
 Le Soler
 Toulouges
 Villelongue-de-la-Salanque
 Villeneuve-de-la-Raho
 Villeneuve-la-Rivière

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Perpignan Méditerranée Métropole

Liens externes 

 Site officiel de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée

Tet Mediterranee